Koroška vas je krajevno ime v Sloveniji.

 Koroška vas, Novo mesto
 Koroška vas na Pohorju, Zreče

Naselja v Sloveniji